Auskultation kan syfta på:
Auskultant – en person som lyssnar och iakttar i samband med sin utbildning
Auskultation (medicin) – en typ av medicinsk undersökning där man lyssnar på ljud som alstras i patientens kropp